Норвегия дебютировала на Евровидении 1960, проходившем в Лондоне, Великобритания. Её представила Нора Брокстедт с песней «Voi-voi», выступившая под номером 6. В этом году страна получила 11 очков, разделив четвёртое и пятое места вместе с Германией, получившей такое же количество баллов. Комментатором конкурса от Норвегии в этом году стал Эрик Дизен, а глашатаем — Кари Борг Маннсакер.

Национальный отбор

Полуфинал 

Полуфинал транслировался на норвежском радио 2 февраля 1960 года. По правилам, должны были пройти 5 песен, получившие наибольшее количество баллов от экспертного жюри. Но по итогу три композиции набрали по 28 очков, заняв 4 место. Было решено пропустить в финал 6 песен. Примечательно, что в финал прошли 5 песен, исполненные Ингер Якубсен. Однако на успех певицы это никак не повлияло, потому что в финале песни исполнялись другими артистами.

Финал 

Финал национального отбора состоялся 20 февраля 1960 года в телестудии NRK в Осло, организованный компанией Erik Diesen & Odd Gythe. Победителем стала Нора Брокстет с песней «Voi-voi».

Страны, отдавшие баллы Норвегии 
Каждая страна имела жюри в количестве 10 человек, каждый человек мог отдать очко понравившейся песне.

Страны, получившие баллы от Норвегии

Примечания 

Страны на «Евровидении-1960»